Makowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Makowsky (1833–1908), österreich-ungarischer Geologe
 Arno Makowsky (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Daniel Makowsky (* 1978), Schweizer Pokerspieler
 Elena Luksch-Makowsky (geborene Makowsky; 1878–1967), russische Malerin, Bildhauerin und Kunstgewerblerin
 Johannes Maccovius (Jan Makowski, Makowsky, Maslowsky; 1588–1644), polnischer reformierter Theologe
 Jutta Makowsky (1928–2013), deutsche Journalistin und Autorin
 Mark Makowsky (* 1984), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Makovsky
 Makowski
 Mackowsky